Кодовая база (в программировании, ) — исходный код (текст), необходимый для сборки отдельной программы или её компонента. Кодовая база обычно включает исходный код, написанный программистами, не содержит код, созданный автоматически специализированными инструментами, не содержит двоичные файлы библиотек, может содержать файлы конфигурации.

Исходный код обычно хранится в репозиториях систем управления версиями.

См. также 
 Сравнение хостингов для проектов свободного программного обеспечения
 GitHub
 Сниппет

Исходный код
Системы управления версиями